Дми́трий Куди́нов:
 Кудинов, Дмитрий Анатольевич (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Кудинов, Дмитрий Владимирович (род. 1985) — российский футболист.
 Кудинов, Дмитрий Васильевич (род. 1963) — советский и грузинский футболист.
 Кудинов, Дмитрий Ефремович (1916—1972) — Герой Советского Союза.